Tishrīn ( in riferimento all'omonima guerra) è uno dei quotidiani nazionali siriani, fondato nel 1975, con una linea editoriale orientata alla politica.

Voci correlate
 Al-Baʿth (quotidiano)

Collegamenti esterni 
 

Periodici in lingua araba